Арсений Коцак (, светское имя — Алексей Фёдорович Коцак (); , село Великий Буковец, Королевство Венгрия (ныне район Стропков , Словакия) — , , Королевство Венгрия) — грекокатолический священник, иеромонах, педагог, философ, теолог, языковед. Автор старейшей грамматики языка карпатских русинов.

Биография 
Первоначальное образование получил дома у сельского дьячка, далее учился в гимназиях Пряшева и Шарошпоток. Окончил в 1767 году теологический факультет Кошицкого университета со степенью доктора теологии. Работал учителем монастырских школ на Закарпатье и Пряшевщине, был игуменом монастырей.

Составил «Грамматику русскую сирѣч правила извѣщателная и наставителная о словосложеніи слова языка славенского или русскаго» (три варианта, 1768-88), опираясь при этом на грамматики Мелетия Смотрицкого, Лаврентия Зизания, латинской грамматики позднего Средневековья Эммануила Альвара и Филиппа Меланхтона, грамматику русского языка Михаила Ломоносова. Учебник состоит из 4 разделов (орфография, просодия, этимология и синтаксис).

Написал иермонах Арсений также исторический труд «Описание обителей Мараморошских древнє бывших» — об истории монастырей Закарпатья.

В 1798 году тяжело заболел и отправился в Мукачевский монастырь, где и скончался 12. апріля 1800 года.

Литература 
 Й. О. Дзендзелівський. Коцак Арсеній // Українська мова: Енциклопедія. — К.: Українська енциклопедія, 2000. ISBN 966-7492-07-9
 Дзендзелівський Й. О., Ганудель 3. Граматика Арсенія Коцака. // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, т. 15, ч. 2. Пряшів. 1990.

Ссылки 
 Ієромонах Арсеній Олексій Коцак

Подкарпатская Русь
Священники Русинской грекокатолической церкви
Филологи по алфавиту
Русинский язык